Julia Görges era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Caroline Wozniacki.

Serena Williams ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Jessica Pegula con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams (campionessa)
  Petra Martić (secondo turno)
  Amanda Anisimova (semifinale)
  Julia Görges (quarti di finale)

 Caroline Wozniacki (semifinale)
 Rebecca Peterson (primo turno)
 Jeļena Ostapenko (ritirata)
 Caroline Garcia (secondo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (quarti di finale)
  Paige Mary Hourigan (primo turno)

 Valentina Ivanov (primo turno)

Qualificate 

  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Ann Li (primo turno)

 Greet Minnen (primo turno)
 Camila Giorgi (primo turno)

Lucky loser 

  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Usue Maitane Arconada (primo turno)

 Catherine McNally (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2020